

Patronyme
 Francisco Dumetz,(…-1810) religieux espagnol, originaire de Majorque de l'Ordre des frères mineurs ou Franciscains
 Jean-Jacques Dumetz, céramiste, faïencier, repreneur à la suite de son beau-père Pierre Joseph Prud'homme de la Faiencerie d'Aire-sur-la-Lys, en 1790

Homonymie de patronyme